

Абагайтуй — острів на річці Аргунь, Забайкальський край
 Абагайтуй — село, Забайкальський район, Забайкальський край

Див. також 
 Рудник Абагайтуй